Rantau Bayur (Rantau Bayur), een plaats in Indonesië
Rantau Bayur (Muara Siau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing